Ива́н Мю́ллер (): Мюллер, Иван (1786—1854) — немецкий кларнетист-виртуоз, композитор, музыкальный мастер.
 Мюллер, Иван (1830—1917) — немецкий филолог и педагог.
 Мюллер, Иван (род. 1969) — французский автогонщик.

См. также 
 Иоганн Мюллер